Ademeit ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Ademeit (* 1988), deutscher Fußballspieler 
 Wolf Ademeit (* 1954), deutscher Fotograf 

Siehe auch:
 Adomeit